Biathlonowy bieg indywidualny mężczyzn na Zimowej Uniwersjadzie odbył się 25 stycznia na kompleksie biathlonowym Národné Biatlonové Centrum w słowackim Osrblie.

Mistrzem na tym dystansie został Ukrainiec Dmytro Rusinow. Srebrny medal zdobył Rosjanin Wadim Filimonow, a na trzecim stopniu podium uplasował się drugi z nich Jurij Szopin.

Terminarz

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 

Biathlon na Zimowej Uniwersjadzie 2015